Takuo Kojima (jap. , Kojima Takuo; * November 1955 in Chiyoda, Präfektur Gunma, Japan) ist ein japanischer Astronom.

Er gilt als profilierter Entdecker von Asteroiden, der zwischen 1987 und 2000 insgesamt 45 Asteroiden entdeckte. 

Kojima erhielt den Bachelor and Master of Engineering Degree für anorganische Materialien des Tokyo Institute of Technology.

Er ist verheiratet mit Megumi Edakubo und hat drei Kinder.

Der Asteroid (3644) Kojitaku wurde nach ihm benannt.

Verwechselungsgefahr 
Der periodische Komet 70P/Kojima  wurde nicht von ihm, sondern von Nobuhisa Kojima in Ishiki entdeckt.

Literatur 
 Lutz D. Schmadel: Dictionary of Minor Planet Names. 5. Auflage, Springer, Berlin 2003, ISBN 3-540-00238-3 (engl.) [Voransicht bei Google Book Search]

Einzelnachweise 

Astronom (20. Jahrhundert)
Astronom (21. Jahrhundert)
Japaner
Geboren 1955
Mann
Person als Namensgeber für einen Asteroiden